Сысоиха — название нескольких населённых пунктов:

 Сысоиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Сысоиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.